Robert Island ist der Name folgender Inseln:

 Robert Island (Südliche Shetlandinseln), eine der Südlichen Shetlandinseln
 Robert Island, englischer Name von Ganquan Dao (Xisha-Inseln), eine der Xisha-Inseln

Siehe auch:
 Roberts Island